Gifu se poate referi la:

 Prefectura Gifu, o diviziune administrativă în Japonia.
 Municipiul Gifu, o localitate în Japonia, centrul administrativ al prefecturii Gifu.
 Asteroidul 6720 Gifu, un corp ceresc numit după municipiul Gifu.